Laricina är ett släkte av svampar. Laricina ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Laricina

en:Laricina